Гавричи — название населённых пунктов:

Россия 
 Гавричи — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Гавричи — деревня в Юрьянском районе Кировской области.

См. также 
 Гаврич